Соревнования женщин в плавании на 100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года проводились 6 и 7 августа в плавательном бассейне на «Казань Арене» в Казани.

Отборочные заплывы начались 6 августа в 9:30 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 17:32, а финал — 7 августа в 17:32.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Переплыв 
Переплыв между поделившими 16-е место в отборочных заплывах Вероникой Поповой и Александрой Герасименей не состоялся, поскольку Попова отказалась от участия в нём.

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты — страницы 107—110,128,151

100 м, волный стиль, женщины